Brzask (wierzenia)
 Brzask – pismo będące organem Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej w okresie międzywojennym
 Brzask – pismo wydawane w konspiracji przez AK w Warszawie
 Brzask – organ prasowy Komunistycznej Partii Polski
 Brzask – film z 1939 roku
 Brzask – film z 1988 roku
 Brzask – pseudonim Józefa Małczuka, żołnierza AK i antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.
 Brzask – przystanek kolejowy w Gminie Bliżyn, to także miejsce zbiorowej mogiły, gdzie dokonano egzekucji obywateli polskich w czasie II wojny Światowej.